Tchung-ťiang může být

 Tchung-ťiang (Chej-lung-ťiang) – městský okres v městské prefektuře Ťia-mu-s’ v provincii Chej-lung-ťiang;
 Tchung-ťiang (S’-čchuan) – okres v městské prefektuře Pa-čung v provincii S’-čchuan.